Фамилија Дијаз има више значења:

 Фамилија Дијаз (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз, Колонија Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дијаз (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику